Die Abkürzung PSSC steht für:
 Pacific Senior School Certificate
 Pacific State Steel Corporation
 Paesti signatum senatus consulto, eine Signatur auf Münzen aus Paestum
 Passenger Ship Safety Certificate
 Physical Science Study Committee des Massachusetts Institute of Technology
 Piccole Serve del S. Cuore di Gesù e degli ammalati, Ordenskürzel der Kleinen Dienerinnen des Heiligen Herzens Jesu
 Pico-Satellite Solar Cell, ein kleiner Satellit zur Untersuchung des Einflusses der Weltraumstrahlung auf zwei neue Typen von Solarzellen, siehe STS-126
 Puget Sound Skills Center der Thomas Jefferson High School, Washington

Abkürzung